Tre unità della Marine nationale francese hanno portato il nome di L'Adroit:

  - cacciatorpediniere della classe L'Adroit, varato nel 1927 e affondato nel 1940
 L'Adroit - cacciatorpediniere della classe Le Hardi, varato nel 1938 come Épée ma rinominato nel 1941, radiato nel 1944
 L'Adroit - pattugliatore della classe Gowind, varato nel 2011, radiato nel 2018 e ceduto all'Argentina con il nome di ARA Bouchard, ancora in servizio